Crittenden kan syfta på

 Crittenden, Kentucky – en ort i Grant County, Kentucky, USA

Personner
 John Crittenden (1786-1863) amerikansk senator och minister
 Thomas Theodore Crittenden (1832 -1909) amerikansk kongressledamot och guvernör

Se även 
 Crittenden County